SXD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sophia Antipolis Hlpt (Francia)